olejarka – roślina z rodziny astrowatych
 olejarka – narzędzie do smarowania mechanizmów, oliwiarka